El término presagio generalmente se refiere al fenómeno que se cree que sirve para adivinar el futuro.

Además, en cine, puede referirse:

 a Presagio, una película de 1970, dirigida por Miguel Iglesias;
 a Presagio, una película de 1975, dirigida por Luis Alcoriza;
 a Presagio, una película de 2009, protagonizada por Nicolas Cage;
 a Presagio, una película de 2015, dirigida por Matías Salinas y protagonizada por Javier Solís y Carlos Piñeiro.